La Zona dell'Est è una delle 3 zone in cui è divisa la Coppa Davis 1974. L'India ha vinto lo spareggio ed è avanzata alle semifinali.

Turni preliminari

Pakistan, Filippines, Cina Taipei e Giappone avanzano al Tabellone principale

Tabellone principale

Primo turno

Pakistan vs. Filippine

Taipei Cinese vs. Giappone

Semifinali

Pakistan vs. Australia

India vs. Giappone

Finale

Collegamenti esterni
  

Coppa Davis 1974